Suuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suuluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Suuluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar